Källa kyrka kan syfta på:

 Källa gamla kyrka
 Källa nya kyrka

Se även 
 Källna kyrka